Рийон может означать:

 Рийон, Андрес (1929—2017) — чилийский адвокат, комик и актёр.
  — село в сообществе Питион в Греции.